Az 1919–1920-as szezon az angol labdarúgás 45. szezonja volt; az első szezon az első világháború óta.

Áttekintés

Események

A világháború után a ligát 40-ről 44 csapatra bővítették. A Glossop nem tudott újra ligatag lenni, így öt új klub csatlakozhatott a ligához: a Stoke, a Coventry City, a South Shields, a Rotherham County és a West Ham United csatlakozott a másodosztályhoz.

A hat játékos büntetését, amit az 1915-ös brit labdarúgó-bundabotrányban való részvételükért kaptak, eltörölték a világháborúban teljesített szolgálatuk elismeréseként. Sandy Turnbull posztumusz elismerést kapott, ő a háborúban hunyt el. Enoch West büntetését nem törölték el, ő 1945-ig volt eltiltva a labdarúgástól.

Sikerek

Bajnokságok

First Division

Second Division 

* A Leeds City-t 8 mérkőzés után kizárták a ligából; a Port Vale, korábban Burslem Port Vale foglalta el a csapat helyét és átvette az addigi eredményeit.

M = Játszott mérkőzések; GY = Megnyert mérkőzések; D = Döntetlen mérkőzések; V = Elvesztett mérkőzések; LG = Lőtt gólok; KG = Kapott gólok; GA = Gólátlag; Pont = Szerzett pontok

Szezonok az angol labdarúgásban
Angol
Angol